

Geografia 
 Lota – città del Cile
 Lota – sobborgo di Brisbane, Australia

Persone 
 Charles Lota (1978) – ex calciatore zambiano
 Dennis Lota (1973-2014) – calciatore zambiano
 Jana Lota – (1983) – cantante ceca

Altro 
 Lota – cratere marziano
 Lota – tipo di recipiente tipico dell'Asia meridionale. Il lota neti è usato anche in pratiche yoga per il lavaggio delle cavità nasali.
 Lota lota – pesce osseo di acqua dolce, della famiglia Lotidae

Altri progetti